Gondi peut désigner :

 en zoologie, les gondis ou goundis sont un groupe de petits rongeurs herbivores de la famille des Ctenodactylidae que l'on trouve en Afrique ;
 en parasitologie, Toxoplasma gondii est un protiste, l'agent de la toxoplasmose. Il doit la deuxième partie de son nom au fait qu'il a été isolé pour la première fois chez Ctenodactylus gundi (goundi de l'Atlas), un gondi (dans le sens de rongeur) ;
 le gondi est une langue dravidienne (appartenant au groupe central), parlée par les Gond ;
 le gondi est un plat judéo-perse ;
 Gondi est également le nom d'une ancienne famille française d'origine italienne, dont les membres les plus connus ont été cardinaux de Retz et ducs de Retz.